Лу́ций Бурбуле́й Опта́т Лигариа́н (; умер в 140 году, провинция Сирия, Римская империя) — древнеримский государственный и политический деятель, консул-суффект 135 года.

Биография 
О происхождении Бурбулея сохранившиеся источники не дают точной информации: по разным версиям, он мог происходить из Италии, Африки или Испании. Так как по рождению Луций принадлежал к неименитому плебейскому роду Лигариев, его приёмным отцом, по всей видимости, являлся некий Луций Бурбулей Оптат. Кроме того, благодаря одной обнаруженной надписи известно, что Лигариан был закреплён за Квиринской трибой.

Согласно мнению некоторых исследователей, около 129—132 годов Луций Бурбулей с проконсульскими полномочиями управлял Сицилией, а в самом конце правления императора Адриана он занимал должность наместника Каппадокии. В 135 году он находился на посту консула-суффекта совместно с Марком Эмилием Папом. Предположительно, после 138 года и, очевидно, вплоть до своей смерти Лигариан в качестве императорского легата управлял Сирией.

Известно также, что Луций являлся патроном римской колонии в Минтурнах.

Примечания

Литература 
 Henze W. Burbuleius 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1897. — Bd. III, 1. — Sp. 1060;
 Linda Jones Hall. Roman Berytus: Beirut in Late Antiquity. Routledge, 2004. р. 91.

Родившиеся в I веке
Триумвиры
Военные трибуны
Квесторы
Эдилы
Преторы
Кураторы
Легаты
Логисты
Проконсулы Сицилии
Префекты
Легаты пропреторы
Умершие во II веке
Умершие в 140 году
Умершие в Сирии